Bæjarás kan syfta på följande platser:

Island 

 Bæjarás (ås i Island, lat 66,48, long -15,98), Norðurland eystra, 
 Bæjarás (ås i Island, lat 65,37, long -17,27), Norðurland eystra, 

Robotskapade Islandförgreningar